Das Reich  (на български: Райхът) може да се отнася за:

 Das Reich, немски седмичник по времето на Третия Райх;
 Das Reich, немско подразделение на Вафен-СС;
 Das Reich, основна разработка на немския юрист и интелектуалец Фридрих Хилшер (1932 г.);
 Das Reich, немско списание във Ваймарската република (1930 – 1933), издавано от Фондация „Фридрих Хилшер“;

Немски думи и изрази